Белогла́зова — женская форма русской фамилии Белоглазов. Известные носительницы:
 Белоглазова, Галина Павловна (род. 1967) — советская гимнастка, тренер.
 Белоглазова, Дарья Александровна (род. 2000) — российская хоккеистка.
 Белоглазова, Раиса Васильевна (1928—2001) — советская и российская писательница и журналистка.
 Белоглазова, Юлия (род. 1987) — украинская фигуристка.